BBP steht für:
 Baden-Badener Pensionskasse, Pensionskasse der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
 Bailey-Borwein-Plouffe-Formel zur Berechnung von π
 Bauch-Beine-Po-Kurs in Fitnessstudios
 Bebauungsplan
 Beförderungsbestimmungen für Personen im Eisenbahnverkehr (BB Personenverkehr), als Grundlage des bundesweit gültigen Personenbeförderungstarifs außerhalb von Verbundräumen, der für alle Bahnen gilt.
 Benzylbutylphthalat, chemische Verbindung 
 Berliner Bildungsprogramm, für die Arbeit in Kindertagesstätten
 Betriebswirtschaft im Blickpunkt, wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Büyük Birlik Partisi, eine politische Partei in der Türkei

BbP steht für:
 Bundesverband behinderter Pflegekinder
bbp steht für:
 West Central Banda (ISO-639-3-Code), eine der ubangischen Sprachen

Abkürzung